24-й Чемпионат Европы по шорт-треку 2020 прошёл с 24 по 26 января 2020 года на арене  в Дебрецене, Венгрия. В соревнованиях приняли участие 136 спортсменов из 24 стран.

Медалисты

Мужчины 
Призёры по результатам соревнований:

Женщины 
Призёры по результатам соревнований:

Страны-участницы

См. также 
 Шорт-трек
 Чемпионат Европы по шорт-треку

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты соревнований

2020
Спорт в Венгрии в 2020 году
2020 год в конькобежном спорте
Шорт-трек
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Чемпионаты Европы в Венгрии